Ла Вероника има више значења:

 Ла Вероника (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вероника (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вероника (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вероника (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вероника (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вероника, Ентрада а ла Кангрехера Дос (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вероника (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вероника (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вероника (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику